Pantos Logistics est une entreprise de logistique mondiale dont le siège se situe à Séoul en Corée du Sud. Pantos Logistics est aujourd'hui la première entreprise de logistique en Corée et l'un des plus importants prestataires logistiques 3PL (logistique tierce partie) d'Asie.

Depuis sa création en 1977, Pantos est passée d’un simple agent de fret aérien à un acteur majeur du transport et de la logistique. Depuis , LG Group a acquis 51 % des parts de Pantos Logistics, faisant de l'entreprise de logistique une filiale du conglomérat industriel sud-coréen.

Historique 

En , un agent de fret aérien nommé Pan Korea Ind. Co., Ltd (nom d'origine) voit le jour en Corée du Sud. L'entreprise est créée par Koo Jung-hwoi, le plus jeune frère du fondateur du groupe LG.

En , Pan Korea Ind. Co. est inscrite au registre des entreprises de Transport Multimodal. En , l'entreprise change de nom pour s'appeler Pan Korea Express Co., Ltd. En , la première agence basée à l'étranger est ouverte à Tokyo au Japon. En 1995, l'entreprise ouvre une agence aux États-Unis (FNS/US), avec son siège américain basé à Los Angeles

En , Pan Korea Express ouvre son premier entrepôt sous douane et en , elle commence son activité logistique de dédouanement.

En , Pan Korea Express ouvre l'agence Shanghai Shed Corp (FNS/SHA) en , une agence à Slough et à Moscou en , une agence à Dubaï en  et une agence au Brésil en .

En , l'entreprise inaugure un centre logistique de l'aéroport international d'Incheon en Corée du Sud.

En , Bumhan Logistics change de nom et devient Pantos Logistics Corporation.

En 2013, Pantos Logistics annonce 2 trillions KRW de chiffre d'affaires, 59,2 millions KRW de profit, et 60 % de ses commandes proviennent d'un client, LG Group.

En , LG Group acquiert 51 % des parts de Pantos Logistics, faisant de l'entreprise de logistique une filiale du conglomérat industriel sud-coréen. La transaction s'est élevée à 314 milliards de KRW.

En  LG Group revend Hi Logistics Co à Pantos Logistics pour créer une seule société, travaillant en priorité à l'organisation des activités logistiques  du groupe Lg

Activités 

Pantos Logistics propose du transport aérien, maritime, routier et ferroviaire ainsi que le stockage/entreposage de marchandises, un service de conseil en logistique, l’envoi express à l’international, un service de project cargo (transport de cargaisons encombrantes, lourdes, volumineuses, de grande valeur ou dangereuses), terminal service et la prise en charge des formalités douanières (dédouanement).

Pantos Logistics dispose d'une capacité de  d’entrepôts, sert plus de  clients dans de nombreux secteurs d’activité tels que l’électronique, l’industrie, l’automobile, la chimie, les biens de grande consommation, les produits pharmaceutiques et la construction.

En date de 2011, Pantos Logistics emploie près de  à travers le monde. L’entreprise est présente dans 105 villes reparties dans 40 pays à travers les 5 continents.

En 2011, Pantos Logistics pointait au  du classement des plus grands transitaires internationaux (International Freight Forwarders) par volume et revenue. Au niveau mondial, l’entreprise est classée quatrième transitaire maritime et dixième transitaire aérien (en volume).

En France, depuis , Pantos Logistics disposait de bureaux à proximité de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

En France, à la suite du rachat de Hi Logistics Co, en 2016, le siège est transféré à Combs-la-Ville, avec un entrepôt neuf de plus de 15000 m; un 2eme entrepôt de 3000 m se situe à Herblay. Début 2017, l'effectif de Pantos France était de plus de 90 personnes, repartie sur 3 sites (Lg France, Pantos Combs et Pantos Herblay)

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Logistique
Entreprise de logistique
Entreprise ayant son siège à Séoul
Entreprise fondée en 1977